Титул захищала чешка Барбора Крейчикова, але не зуміла цього зробити, оскільки поступилася вже в першому колі французькій тенісистці Діан Паррі. Це лише третій випадок в історії, коли чинна чемпіонка вибуває вже після першої гри. Раніше таке траплялося з Анастасією Мискіною та Оленою Остапенко.

Це перший турнір Великого шолома, у якому Іга Швйонтек брала участь як перша ракетка світу. Вона виграла турнір, здолавши у фіналі Коко Гофф з рахунком 6-1, 6-3 і довела свою безпрограшну серію до 35-ти матчів, яка почалася з турніру в Досі у лютому. За цим показником Іга перевершила досягнення Серени Вільямс 2013 року й зрівнялася з досягненням Вінус Вільямс 2000 року.

Анджелік Кербер намагалася завершити кар'єрний великий шолом, але програла в третьому колі.

Уперше з 2011 року у Відритому чемпіонаті Франції не грали ні Вінус, ні Серена Вільямс. Білоруські та російські тенісистки виступали не під національними прапорами.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли чотири тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

У першому колі Цуренко поступилася першій ракетці світу Ізі Свйонтек з Польщі, Ястремська програла американці Елісон Ріск, Костюк поступилася Маяр Шеріф з Єгипту, а Калініна перемогла Гейлі Баптіст зі США.

У другому колі Калініна програла американці Джессіці Пегулі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди 

Джерела:

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікації

Щасливі лузерки

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання 
 Full Draw 
 Roland-Garros 2022 
 (WTA) tournament profile 

Women's Singles
French Open - Women's Singles
2022 у французькому спорті